What's Going On – singolo dei Taste del 1970
 What's Going On – album di Marvin Gaye del 1971
 What's Going On – singolo di Marvin Gaye del 1971
 What's Going On – album di Johnny Hammond Smith del 1971
 What's Going On – album di Frank Strozier del 1977
 What's Going On – singolo di Cindy Lauper del 1987, cover dell'omonimo singolo di Marvin Gaye
 What's Going On – singolo degli Artists Against AIDS Worldwide del 2001, cover dell'omonimo singolo di Marvin Gaye